Collette ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Collette (* 1937), französische Schauspielerin
 Bruce B. Collette (* 1934), US-amerikanischer Zoologe
 Buddy Collette (1921–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Dave Collette (* 1978), kanadischer Schauspieler
 Ned Collette, australischer Sänger
 Olivier Collette (* 1973), belgischer Jazzmusiker
 Toni Collette (* 1972), australische Schauspielerin

Siehe auch:
 Colette (Begriffsklärung)
 Collett
 Collet
 Colet